Сеножатки — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Сеножатки — деревня в Рогачёвском районе Гомельской области.
 Сеножатки — деревня в Пуховичском районе Минской области.
 Сеножатки — деревня в Узденском районе Минской области.